Гран-прі Малайзії 2007 року — другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 6 по 8 квітня 2007 року на автодромі Сепанг (Куала-Лумпур, Малайзія). Перемогу на цих перегонах святкував іспанець Фернандо Алонсо з команди Макларен-Мерседес і це стало його першим успіхом у новій команді.

Перед гран-прі

Кваліфікація 

Хмарно. Сухо. Температура повітря +340С, траси +520С

Перегони

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Найшвидше коло: Льюїс Хемілтон — 1:36.701

Кола лідирування: Фернандо Алонсо — 52 (1-18, 22-40, 42-56); Льюїс Хемілтон — 2 (19-20); Нік Хайдфельд — 1 (21); Кімі Ряйкконен — 1 (41).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 

 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Малайзії
Квітень 2007